The Silent Battle – film del 1916 diretto da Jack Conway
The Silent Battle – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Puritan Film Company
The Silent Battle – film del 1939 diretto da Herbert Mason